Вестхаузен ():

 Вестхаузен (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг;
 Вестхаузен (Гота) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия;
 Вестхаузен (Хильдбургхаузен) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.